Niski skrzydłowy (ang. Small forward; SF) – pozycja na boisku w koszykówce
 San Francisco – miasto w Kalifornii
 Fantastyka naukowa (ang. science-fiction)
 Synowie Świętej Rodziny – męski zakon katolicki
 Sunrise Festival – festiwal muzyki klubowej (ewent)